Atala (wielerploeg), Italiaanse wielerploeg

twee historische merken van motorfietsen
 Atala (Milaan) 
 Atala (Padua)